Selišče (gmina Dolenjske Toplice)
 Selišče (gmina Tolmin)